Нижче наведено список 24 муніципалітетів департаменту Реюньйон.

Список

Реюньйон